Закон може да се отнася до:

 Закон в правото - в обществената и правна система, законът е съвкупността от правила и норми, разбирани в социологичен и философски смисъл.

 В науката природен закон, емпиричен закон или принцип, или физически закон е правило, описващо нормално или повтарящо се взаимоотношение между наблюдаваните явления.

 В монотеистичните религии, и в частност в християнството, е прието със Закон да са нарича Петокнижието, съдържащо Декалога.

 Законите на логиката и математиката описват като цяло природата на рационалното мислене, тоест правила за получаване на заключения от предварителни условия и предпоставки.

 Законите на икономиката и психологията описват природата на човешкото поведение и взаимоотношения.

 Думата закон се употребява в преносен смисъл по отношение на наблюденията, които звучат като пословици, нар. Законите на Мърфи